Božena Kralj (novinarka)
Božena Kralj (glumica)